Пуаре́ () — прізвище французького походження, а також топонім.

Прізвище 
Відомі носії:
 Алан Пуаре (; 1917–2000) — французький продюсер.
 Жан-Луї Марі Пуаре (; 1755–1916) — французький натураліст, ботанік і дослідник.
 Жан-Марі Пуаре (; 1945) — французький режисер, сценарист та кінопродюсер. Син Алана Пуаре.
 Лів Ґрете Пуаре (, 1974) — норвезька біатлоністка, володарка Кубка світу з біатлону (2004), призерка Олімпійських ігор (1998, 2002).
 Поль Пуаре (; 1879–1944) — французький модельєр.
 Рафаель Пуаре (; 1974) — французький біатлоніст, олімпійський призер (2002, 2006), переможець Кубка світу з біатлону (2000, 2001, 2002, 2004).

Топоніми 
 Ле-Пуаре-сюр-Веллюїр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.
 Ле-Пуаре-сюр-Ві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Вандея.

Інше 
 Пуаре () — французька назва слабкоалкогольного напою з грушок.

Французькі прізвища